

Toponyme 
 Ussau, un hameau de la commune de Montégut-en-Couserans (Ariège, France).
 Ussau, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Tadousse-Ussau ;
 Tadousse-Ussau, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme